Schanzenberg steht für:
 Schanzenberg (Granitz), Wallanlage auf Rügen
 Schanzenberg (Traitsching) Berg in Bayern 
 Abschnittsbefestigung Schanzenberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Burgwall Schanzenberg, Burgwall Rothemühl, Landkreis Vorpommern-Greifswald
Burgstall Schanzenberg (Aham) 
Burgstall Schanzenberg (Traitsching) in Bayern
Siehe auch:
 Schanzberg
 Schanzenburg